I-97 (Interstate 97) — межштатная автомагистраль в Соединённых Штатах Америки, длиной 17,62 мили (28,36 км). Проходит по территории штата Мэриленд.

Маршрут магистрали 
Interstate 97 берёт начало  на пересечении с межштатной автомагистралью 595, скоростными автомагистралями 50 и 301. Далее пересекает MD 450 без развязки и направляется в лесистую местность на северо-западе. Первая развязка — перекрёсток с MD 178. Затем пересекает MD 3 и MD 32, а также с MD 100 и MD 648. Заканчивается неподалёку от города Балтимор, на пересечении с I-895

Основные развязки 
  MD 3, Миллерсвилл
  MD 32, Одентон
  MD 100, Сиверн
  I-695, Балтимор

Полный список развязок

Ссылки 
 
 Steve Anderson's DCroads.net: Interstate 97 (Maryland)

Межштатные магистрали США
Дороги Мэриленда